Змагання в абсолютній першості в рамках турніру зі спортивної гімнастики на літніх Олімпійських іграх 2008 року відбулись 15 серпня 2008 року в Пекінському державному палаці спорту.

Призери

Фінал